Serra-seca (Odèn), cim del municipi d'Odèn (Solsonès)
 Serra-seca (Prats de Lluçanès), edifici del municipi de Prats de Lluçanès (Osona)
 Serra-seca (Santa Eulàlia de Riuprimer), edifici del municipi de Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona)